Llista d'asteroides del 302.001 al 303.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

302001-302100

302101-302200

302201-302300

302301-302400

302401-302500

302501-302600

302601-302700

302701-302800

302801-302900

302901-303000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (300001)-(305000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (300001-310000)